Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по спринтерским гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по спринтерским гонкам (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт Кубка мира по спринтерским гонкам (женщины) на сайте IBU

Спринт